Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paul Haarhuis e Mark Koevermans con Tomás Carbonell e Diego Pérez hanno condiviso il titolo perché la finale non si è disputata per la pioggia.

Teste di serie 

 Javier Sánchez /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Tomás Carbonell /  Diego Pérez (finale)

 Menno Oosting /  Johan Vekemans (quarti di finale)
 Josef Čihák /  Karel Nováček (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1989